Hermann Niebuhr ist der Name folgender Personen:

* Hermann Niebuhr (Unternehmer) (1830–1906), deutscher Unternehmer 
 Hermann Niebuhr (Politiker) (1885–1948), deutscher Jurist, Redakteur und Politiker, MdL Hannover
 Hermann Niebuhr (Basketballspieler) (1904–1968), deutscher Basketballspieler und -funktionär
 Hermann Niebuhr (Historiker) (* 1950), deutscher Historiker und Archivar 
 Hermann Niebuhr (Maler) (* 1972), südafrikanischer Maler